Aulon (Alta Garona)
 Aulon (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Aulon (Creuse)
 Aulon - nome antigo da cidade grega na Acaia de Avlonari

Desambiguações de topônimos